Ли Юйвэ́й (, р.20 июля 1965) — китайский стрелок, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Ли Юйвэй родился в 1965 году в Шэньяне провинции Ляонин. Когда муж старшей сестры ходил в лес, то часто брал с собой маленького Юйвэя и давал ему пострелять из пневматической винтовки. В 14 лет Ли Юйвэй поступил в Спортивное училище сухопутных войск и официально начал заниматься стрельбой. В 1981 году он уже представлял провинцию Ляонин на всекитайских молодёжных соревнованиях по стрельбе, где занял первое место.

В 1983 году Ли Юйвэй завоевал первое место на всекитайском первенстве и был отобран в национальную сборную. В 1984 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе он завоевал золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени на дистанции 50 м. В 1986 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира.

Ссылки 
 

Стрелки Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по стрельбе